Dassler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dassler (1900–1978), deutscher Unternehmer und Gründer von Adidas
 Armin Dassler (1929–1990), deutscher Sportschuhfabrikant
 Herbert Dassler (1902–1957), deutscher Reichstagsabgeordneter (NSDAP)
 Britta Dassler (* 1964), deutsche Politikerin (FDP)
 Horst Dassler (1936–1987), deutscher Unternehmer
 Jonas Dassler (* 1996), deutscher Schauspieler
 Käthe Dassler (1917–1984), deutsche Unternehmerin, Geschäftsführerin von Adidas
 Reinhard Dassler (* 1933), deutscher Maler und Graphiker
 Rudolf Dassler (1898–1974), deutscher Unternehmer und Gründer von Puma
 Stefan Dassler (* 1962), deutscher Sachbuchautor und Wirtschaftspädagoge

Siehe auch:
 Daßler